Апертура 2013 () — первая половина 79-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте espnfc.us
 Апертура 2013 на rsssf.com

2013
Парагвай
2013 год в Парагвае